Села:
 Стрюкове — Донецька область, Шахтарський район
 Стрюкове — Одеська область, Миколаївський район